Chițcani poate fi:

 Chițcani (soricide)  - familie de mamifere insectivore
 Chițcani, Căușeni, localitate și centru de comună în Raionul Căușeni, Republica Moldova.
 Chițcani, Vrancea, localitate în județul Vrancea, România.
 Chițcani, Vaslui, localitate în județul Vaslui, România.

 Râul Chițcani

 Chițcanii Vechi, sat în raionul Telenești, Republica Moldova

Altele 
 Schitul Chițcani

Vezi și 
 Chițu (nume de familie)

 Chițoc, sat în județul Vaslui
 Chițani, sat în județul Argeș
 Chițești, sat în județul Argeș
 Chițeasca, sat în județul Olt
 Chițorani, sat în județul Prahova
 Chițoveni, sat în județul Botoșani

 Râul Chițigăile
 Râul Chița Mare

Toponime românești